Božići est un toponyme qui peut désigner :

Božići, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Božići, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
Božići, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Božići, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Božići, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;

Božići, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica.